Серге́й Петухо́в:
 Петухов, Сергей Александрович (род. 1983) — российский легкоатлет.
 Петухов, Сергей Валентинович (род. 1946) — российский физик, биофизик и биоинформатик.
 Петухов, Сергей Георгиевич (род. 1956) — тренер-хореограф по фигурному катанию на коньках и артист балета.
 Петухов, Сергей Иванович (1953—2007) — российский художник-живописец.
 Петухов, Сергей Петрович (1842—1912) — инженер-технолог.